Триумфальная арка () — Триумфальная арка в северной части столицы Румынии — Бухаресте. Находится между шоссе Киселёва и .

История 
Первая деревянная Триумфальная арка в Бухаресте, была воздвигнутой в честь обретения Румынией независимости в 1878 году, чтобы победоносные войска могли пройти под ней. Следующая арка с бетонным основанием, гипсовыми скульптурами и декором построена на том же месте после окончания Первой мировой войны в 1922 году. После серьёзных разрушений, арка была заменена в 1936 году на нынешнюю, выполненную в неоклассическом стиле, тщательно скопированную с Триумфальной арки в Париже. Сходство с Парижской Триумфальной аркой символизируется румыно-французскую дружбу. Арка, выполненная в камне, была открыта 1 декабря 1936 года.

Автор проекта Петре Антонеску.

Описание 
Триумфальная арка в Бухаресте высотой 27 метров, имеет  прямоугольную основу 25 х 11.50 м. Скульптуры,  которыми украшена арка, были созданы известными румынскими скульпторами, такими как Ион Жаля и Димитрие Пачуреа.

Ныне под Триумфальной аркой в Бухаресте ежегодно 1 декабря, в связи с национальным праздником Румынии,  проходят военные парады.

Ссылки 
 Povestea Arcului de Triumf din Bucureşti. 
 Arcul de Triumf

Бухарест
Памятники Бухареста
Здания и сооружения, построенные в 1936 году
Архитектура неоклассицизма
1936 год в Румынии
Появились в 1930-е годы в Румынии